Imago ( obraz) znamená celkový zjev, obraz:

 v běžné řeči celkovou představu
 v entomologii dospělec
 v lékařství souhrn příznaků, imago nemoci – viz symptom
 v hlubinné psychologii způsob, jak si jednotlivec osvojuje kolektivní nevědomí
 v křesťanství člověk jako „obraz Boží“, Imago dei (Gn 1,26)
 časopis Imago
 novela Imago od Carla Spittelera
 akční sci-fi román Věčné imago od Josefa Pecinovského
 kosmografická práce Imago Mundi od Petra z Ailly
 německá metalová kapela Umbra Et Imago

Související články 
 imaginace

Externí odkazy